Nicolaus Bernoulli kan syfta på bland andra:

 Nicolaus Bernoulli (1623–1708), schweizisk kryddhandlare
 Nicolaus I Bernoulli (1687–1759), schweizisk matematiker
 Nicolaus II Bernoulli (1695–1726), schweizisk matematiker